Paulding é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Paulding (Geórgia)
 Condado de Paulding (Ohio)

Desambiguações de topônimos